Haruka Inui – fumettista giapponese
 Sekihiko Inui – fumettista giapponese
 Takashi Inui – calciatore giapponese
 Yukiko Inui – sincronetta giapponese